Moldàvia, regió geogràfica de l'Europa oriental, tradicionalment integrada per les regions de Bessaràbia, Herţa, el Budjac i la Bucovina, repartida entre els estats de Romania, Ucraïna i la República de Moldàvia 
 República de Moldàvia, estat europeu que limita amb Romania per l'oest i amb Ucraïna pel nord, l'est i el sud
 Moldàvia (Romania), regió de Romania composta per vuit comtats, que comprèn la part occidental de la regió de Moldàvia
 Riu Moldova, afluent del Siret, que va donar nom a la regió de Moldàvia 
 Moldova Nouă, ciutat de la Província de Caraş-Severin (Romania)
 Principat de Moldàvia, antic estat del sud-est d'Europa corresponent a la regió de Moldàvia, existent des del  fins al 1859, en què es va unir amb Valàquia
 República Democràtica de Moldàvia, efímera república declarada el gener del 1918 que es va unificar amb Romania l'abril d'aquell mateix any
 República Socialista Soviètica Autònoma de Moldàvia, república soviètica entre el 1924 i el 1940, que incloïa la Transnístria i parts d'Ucraïna
 República Socialista Soviètica de Moldàvia república soviètica entre el 1940 i 1991, en què es declarà independent i esdevingué l'actual República de Moldàvia
 Riu Moldova, afluent del Danubi